{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (84001) - || 2002 NE29 || 13 juli 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84002) - || 2002 NB38 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84003) - || 2002 NA52 || 14 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84004) - || 2002 OT3 || 17 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84005) - || 2002 OC4 || 17 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84006) - || 2002 OJ4 || 17 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84007) - || 2002 OK12 || 23 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84008) - || 2002 OP14 || 18 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84009) - || 2002 OM22 || 31 juli 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (84010) - || 2002 OZ23 || 28 juli 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84011) Jean-Claude || 2002 OB25 || 23 juli 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| (84012) Deluise || 2002 PR || 2 augustus 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| (84013) - || 2002 PZ5 || 4 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84014) - || 2002 PG30 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84015) Efthymiopoulos || 2002 PV34 || 5 augustus 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| (84016) - || 2002 PE37 || 4 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84017) - || 2002 PF37 || 4 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84018) - || 2002 PL37 || 5 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84019) - || 2002 PN37 || 5 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84020) - || 2002 PZ40 || 4 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84021) - || 2002 PC41 || 4 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84022) - || 2002 PR41 || 5 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84023) - || 2002 PX41 || 5 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84024) - || 2002 PB42 || 5 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84025) - || 2002 PN42 || 5 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84026) - || 2002 PO42 || 5 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84027) - || 2002 PE44 || 5 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84028) - || 2002 PN44 || 5 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84029) - || 2002 PT44 || 5 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84030) - || 2002 PY44 || 5 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84031) - || 2002 PZ45 || 9 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84032) - || 2002 PQ46 || 9 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84033) - || 2002 PT46 || 9 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84034) - || 2002 PL49 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84035) - || 2002 PX49 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84036) - || 2002 PF50 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84037) - || 2002 PH50 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84038) - || 2002 PQ50 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84039) - || 2002 PW50 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84040) - || 2002 PK54 || 5 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84041) - || 2002 PL55 || 9 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84042) - || 2002 PQ56 || 9 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84043) - || 2002 PA57 || 9 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84044) - || 2002 PB58 || 9 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84045) - || 2002 PN58 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84046) - || 2002 PF59 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84047) - || 2002 PZ59 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84048) - || 2002 PS60 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84049) - || 2002 PU60 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84050) - || 2002 PY60 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84051) - || 2002 PL63 || 11 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84052) - || 2002 PB69 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84053) - || 2002 PS71 || 12 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84054) - || 2002 PE84 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84055) - || 2002 PM84 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84056) - || 2002 PK86 || 13 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84057) - || 2002 PL93 || 14 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84058) - || 2002 PQ101 || 12 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84059) - || 2002 PV104 || 12 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84060) - || 2002 PV112 || 12 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84061) - || 2002 PJ113 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84062) - || 2002 PQ117 || 15 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84063) - || 2002 PC122 || 13 augustus 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84064) - || 2002 PK126 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84065) - || 2002 PQ128 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84066) - || 2002 PM133 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84067) - || 2002 PN135 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84068) - || 2002 PK138 || 1 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84069) - || 2002 PL138 || 1 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84070) - || 2002 PE139 || 12 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84071) - || 2002 PC142 || 8 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84072) - || 2002 PP142 || 1 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84073) - || 2002 PY158 || 8 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| (84074) - || 2002 PN163 || 8 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| (84075) Peterpatricia || 2002 PL165 || 8 augustus 2002 || Palomar || A. Lowe
|-
| (84076) - || 2002 QN || 16 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84077) - || 2002 QH1 || 16 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84078) - || 2002 QA2 || 16 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84079) - || 2002 QD5 || 16 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84080) - || 2002 QU7 || 19 augustus 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84081) - || 2002 QH9 || 19 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84082) - || 2002 QA18 || 28 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84083) - || 2002 QC18 || 28 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84084) - || 2002 QT21 || 26 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84085) - || 2002 QU24 || 27 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84086) - || 2002 QW26 || 29 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84087) - || 2002 QR28 || 29 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84088) - || 2002 QQ29 || 29 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84089) - || 2002 QB38 || 30 augustus 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (84090) - || 2002 QL40 || 30 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84091) - || 2002 QM45 || 31 augustus 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84092) - || 2002 QR46 || 31 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84093) - || 2002 QS46 || 27 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84094) - || 2002 QB47 || 30 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84095) Davidjohn || 2002 QV48 || 20 augustus 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| (84096) Reginaldglenice || 2002 QD58 || 17 augustus 2002 || Palomar || A. Lowe
|-
| (84097) - || 2002 RY1 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84098) - || 2002 RV2 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84099) - || 2002 RF3 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84100) Farnocchia || 2002 RP8 || 3 september 2002 || Campo Imperatore || CINEOS|}

Planetoïdenlijsten